Okręty US Navy o nazwie USS "Plymouth", pochodzącej od miasta Plymouth (Massachusetts), usytuowanego 40 mil na południowy wschód od Bostonu:

 Pierwszy "Plymouth" był slupem wojennym. Był częścią sił komodora Matthew Perry`ego zwanych Black Fleet (pl. czarną flotą).
 Drugi "Plymouth" był drewnianokadłubowym slupem o napędzie śrubowym, który wszedł do służby jako "Kenosha" i był w służbie zaraz po zakończeniu wojny secesyjnej.
 Trzeci "Plymouth" (SP-3308) był parowcem śrubowym, który transportował materiały wojenne do Francji podczas I wojny światowej
 Czwarty "Plymouth" (PG-57) był kanonierką patrolową, która została zniszczona podczas II wojny światowej.

Zobacz też USS "Plymouth Rock" (LSD-29).

Plymouth